El Torneig de Ginebra 2015, oficialment conegut com a Geneva Open 2015, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 13a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de maig de 2015 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa. Fou la primera edició després de ser recuperat, ja que no es disputava des de 1991.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015